Salford kan syfta på:

 City and Borough of Salford – en storstadsdistrikt i Greater Manchester i England
 Salford – en stad i distriktet Salford i Greater Manchester i England
 Salford City FC – en fotbollsklubb från Salford i Greater Manchester i England
 Salford, Bedfordshire – en ort i Hulcote and Salford, Central Bedfordshire, Bedfordshire, England
 Salford, Oxfordshire – en ort och civil parish i Oxfordshire i England
 Salford Priors – en ort och civil parish i Warwickshire i England